Чемпионат Европы по фигурному катанию 1951 года проходил с 2 по 4 февраля в Цюрихе (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание и парное катание. У мужчин победил представитель Австрии Хельмут Зайбт, у женщин победила представительница Великобритании Жанетт Альтвегг, среди пар победу одержали представители ФРГ Риа Баран и Пауль Фальк.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
1951 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в 1951 году
Спорт в Швейцарии в 1951 году
Февраль 1951 года
Чемпионаты Европы в Швейцарии